

Patronyme 

 Jean-Baptiste Perlat (1814-1889), un architecte français ;
 Alfred Perlat (1829-1910), un photographe français.

Prénom